Tiago y Thiago hacen referencia a varios artículos:

Lugares
São Tiago (Minas Gerais), municipio brasileño
Santiago, la capital de Chile

Nombre propio

Nombres masculinos